Poniżej przedstawiona jest kompletna lista Pokémonów, fikcyjnych stworzeń z serii o tym samym tytule. Ta lista obejmuje wszystkie z 807 gatunków, według kolejności w Narodowym Pokédeksie. Kolejność Pokémonów może być zmieniana w zależności od wielu różnych atrybutów. Lista zawiera ich angielską nazwę oraz kilka wariantów nazwy japońskiej.

Pokémony mogą być również podzielone na „generacje” gier na podstawie tego, w których zostały one wprowadzone. Pierwsze 151 Pokémonów, wprowadzonych w Pokémon Red i Blue, mają numery Pokédeksu Kanto, które są takie same jak pierwsze 151 numerów Narodowego Pokédeksu. Kolejne 100 rozszerza listę do 251 Pokémonów, tworząc regionalny Pokédex Johto. Regionalny Pokédex Hoenn zawiera 67 pokémonów z poprzednich generacji, razem z 135 nowymi gatunkami, które zadebiutowały w grach Pokémon Ruby i Sapphire, co daje łącznie 386 różnych Pokémonów. Czwarta generacja połączyła 81 (po raz pierwszy nie wszystkie) z 107 nowych stworów z Pokémon Diamond i Pearl z 70 starymi, ukształtowując regionalny Pokédex Sinnoh oraz ustanawiając łączną liczbę Pokémonów na 493. Pokédex Unova zawiera tylko pokémony V generacji, których jest 156. W szóstej generacji dołączyły tylko 72 nowe stwory, co w sumie daje ich 721. Generacja VII wprowadziła 86 nowych gatunków Pokémonów, tym samym zwiększając całkowitą ich liczbę do 807.

Pokémony mogą być również katalogowane według swoich numerów w urządzeniu „Ranger Browser”, podobnym do Pokédeksu, ale używanych przez Pokémon Rangerów z Fiore albo zebrane w „rodziny” Pokémonów. Każdy Pokémon z takiej „rodziny” albo ewoluował, albo może ewoluować w innego jej członka.

{|class="wikitable sortable mw-datatable" style="text-align:center;" 
!!!Nazwa angielska!!!!Pokédex Johto!!Pokédex Hoenn!!!!Pokédex Unova!!colspan="2"|Typ!!
|-
|001||Bulbasaur||||||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||001aJajko
|-
|002||Ivysaur||||||–||–||–||style="background-color: #78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||001bBulbasaur
|-
|003||Venusaur||||||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||001cIvysaur
|-
|004||Charmander||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||004aJajko
|-
|005||Charmeleon||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||004bCharmander
|-
|006||Charizard||||||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#A890F0"|latający||004cCharmeleon
|-
|007||Squirtle||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||007aJajko
|-
|008||Wartortle||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||007bSquirtle
|-
|009||Blastoise||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||007cWartortle
|-
|010||Caterpie||||024||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||010aJajko
|-
|011||Metapod||||025||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||010bCaterpie
|-
|012||Butterfree||||026||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||010cMetapod
|-
|013||Weedle||||027||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||013aJajko
|-
|014||Kakuna||||028||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||013bWeedle
|--
|015||Beedrill||||029||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||013cKakuna
|-
|016||Pidgey||||010||–||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||016aJajko
|-
|017||Pidgeotto||||011||–||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||016bPidgey
|-
|018||Pidgeot||||012||–||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||016cPidgeotto
|-
|019||Rattata||||017||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||019aJajko
|-
|020||Raticate||||018||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||019bRattata
|-
|021||Spearow||||013||–||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||021aJajko
|-
|022||Fearow||||014||–||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||021bSpearow
|-
|023||Ekans||||050||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||023aJajko
|-
|024||Arbok||||051||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||023bEkans
|-
|025||Pikachu||||022||156||104||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||025bPichu
|-
|026||Raichu||||023||157||105||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||025cPikachu
|-
|027||Sandshrew||||048||112||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||027aJajko
|-
|028||Sandslash||||049||113||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||027bSandshrew
|-
|029||Nidoran♀||||095||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||029aJajko
|-
|030||Nidorina||||096||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||029bNidoran♀
|-
|031||Nidoqueen||||097||–||–||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||029cNidorina
|-
|032||Nidoran♂||||098||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||032aJajko
|-
|033||Nidorino||||099||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||032bNidoran♂
|-
|034||Nidoking||||100||–||–||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||032cNidorino
|-
|035||Clefairy||||041||–||100||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||035bCleffa
|-
|036||Clefable||||042||–||101||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||035cClefairy
|-
|037||Vulpix||||||153||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||037aJajko
|-
|038||Ninetales||||||154||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||037bVulpix
|-
|039||Jigglypuff||||044||138||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||039bIgglybuff
|-
|040||Wigglytuff||||045||139||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||039cJigglypuff
|-
|041||Zubat||||037||063||028||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#A890F0"|latający||041aJajko
|-
|042||Golbat||||038||064||029||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#A890F0"|latający||041bZubat
|-
|043||Oddish||||083||088||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||043aJajko
|-
|044||Gloom||||084||089||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||043bOddish
|-
|045||Vileplume||||085||090||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||043cGloom
|-
|046||Paras||||070||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#78C850"|trawiasty||046aJajko
|-
|047||Parasect||||071||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#78C850"|trawiasty||046bParas
|-
|048||Venonat||||||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||048aJajko
|-
|049||Venomoth||||||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||048bVenonat
|-
|050||Diglett||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||050aJajko
|-
|051||Dugtrio||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||050bDiglett
|-
|052||Meowth||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||052aJajko
|-
|053||Persian||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||052bMeowth
|-
|054||Psyduck||||||158||043||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||054aJajko
|-
|055||Golduck||||||159||044||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||054bPsyduck
|-
|056||Mankey||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||056aJajko
|-
|057||Primeape||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||056bMankey
|-
|058||Growlithe||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||058aJajko
|-
|059||Arcanine||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||058bGrowlithe
|-
|060||Poliwag||||072||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||060aJajko
|-
|061||Poliwhirl||||073||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||060bPoliwag
|-
|062||Poliwrath||||074||–||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#BB5544"|walczący||060cPoliwhirl
|-
|063||Abra||||089||039||020||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||063aJajko
|-
|064||Kadabra||||090||040||021||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||063bAbra
|-
|065||Alakazam||||091||041||022||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||063cKadabra
|-
|066||Machop||||||073||040||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||066aJajko
|-
|067||Machoke||||||074||041||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||066bMachop
|-
|068||Machamp||||||075||042||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||066cMachoke
|-
|069||Bellsprout||||064||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||069aJajko
|-
|070||Weepinbell||||065||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||069bBellsprout
|-
|071||Victreebel||||066||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||069cWeepinbell
|-
|072||Tentacool||||||066||136||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A040A0"|trujący||072aJajko
|-
|073||Tentacruel||||||067||137||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A040A0"|trujący||072bTentacool
|-
|074||Geodude||||034||057||031||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||074aJajko
|-
|075||Graveler||||035||058||032||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||074bGeodude
|-
|076||Golem||||036||059||033||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||074cGraveler
|-
|077||Ponyta||||||–||090||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||077aJajko
|-
|078||Rapidash||||||–||091||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||077bPonyta
|-
|079||Slowpoke||||080||–||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||079aJajko
|-
|080||Slowbro||||081||–||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||079bSlowpoke
|-
|081||Magnemite||||||082||||–||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||081aJajko
|-
|082||Magneton||||||083||||–||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||081bMagnemite
|-
|083||Farfetch'd||||||–||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||083aJajko
|-
|084||Doduo||||||092||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||084aJajko
|-
|085||Dodrio||||||093||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||084bDoduo
|-
|086||Seel||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||086aJajko
|-
|087||Dewgong||||||–||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||086bSeel
|-
|088||Grimer||||||106||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||088aJajko
|-
|089||Muk||||||107||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||088bGrimer
|-
|090||Shellder||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||090aJajko
|-
|091||Cloyster||||||–||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||090bShellder
|-
|092||Gastly||||058||–||069||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#A040A0"|trujący||092aJajko
|-
|093||Haunter||||059||–||070||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#A040A0"|trujący||092bGastly
|-
|094||Gengar||||060||–||071||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#A040A0"|trujący||092cHaunter
|-
|095||Onix||||062||–||034||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||095aJajko
|-
|096||Drowzee||||087||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||096aJajko
|-
|097||Hypno||||088||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||096bDrowzee
|-
|098||Krabby||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||098aJajko
|-
|099||Kingler||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||098bKrabby
|-
|100||Voltorb||||||084||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||100aJajko
|-
|101||Electrode||||||085||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||100bVoltorb
|-
|102||Exeggcute||||||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||102aJajko
|-
|103||Exeggutor||||||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||102bExeggcute
|-
|104||Cubone||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||104aJajko
|-
|105||Marowak||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||104bCubone
|-
|106||Hitmonlee||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||106bTyrogue
|-
|107||Hitmonchan||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||106cTyrogue
|-
|108||Lickitung||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||108aJajko
|-
|109||Koffing||||||108||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||109aJajko
|-
|110||Weezing||||||109||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||109bKoffing
|-
|111||Rhyhorn||||||169||||–||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#B8A038"|kamienny||111aJajko
|-
|112||Rhydon||||||170||||–||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#B8A038"|kamienny||111bRhyhorn
|-
|113||Chansey||||||–||097||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||113bJajko/Happiny
|-
|114||Tangela||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||114aJajko
|-
|115||Kangaskhan||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||115Jajko
|-
|116||Horsea||||||184||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||116aJajko
|-
|117||Seadra||||||185||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||116bHorsea
|-
|118||Goldeen||||078||050||078||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||118aJajko
|-
|119||Seaking||||079||051||079||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||118bGoldeen
|-
|120||Staryu||||||143||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||120aJajko
|-
|121||Starmie||||||144||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||120bStaryu
|-
|122||Mr. Mime||||||–||095||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||122bJajko/Mime Jr.
|-
|123||Scyther||||||–||||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||123aJajko
|-
|124||Jynx||||||–||–||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||124bSmoochum
|-
|125||Electabuzz||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||125bElekid
|-
|126||Magmar||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||126bMagby
|-
|127||Pinsir||||||167||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||127Jajko
|-
|128||Tauros||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||128Jajko
|-
|129||Magikarp||||076||052||023||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||129aJajko
|-
|130||Gyarados||||077||053||024||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A890F0"|latający||129bMagikarp
|-
|131||Lapras||||||–||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||131Jajko
|-
|132||Ditto||||092||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||132Jajko
|-
|133||Eevee||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||133aJajko
|-
|134||Vaporeon||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||133bEevee
|-
|135||Jolteon||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||133cEevee
|-
|136||Flareon||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||133dEevee
|-
|137||Porygon||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||137aJajko
|-
|138||Omanyte||||||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#6890F0"|wodny||138aJajko/
|-
|139||Omastar||||||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#6890F0"|wodny||138bOmanyte
|-
|140||Kabuto||||||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#6890F0"|wodny||140aJajko/
|-
|141||Kabutops||||||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#6890F0"|wodny||140bKabuto
|-
|142||Aerodactyl||||||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#A890F0"|latający||142Jajko/
|-
|143||Snorlax||||||–||113||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||143bJajko/Munchlax
|-
|144||Articuno||||||–||–||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#A890F0"|latający||144–
|-
|145||Zapdos||||||–||–||–||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||style="background-color:#A890F0"|latający||145–
|-
|146||Moltres||||||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#A890F0"|latający||146–
|-
|147||Dratini||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||147aJajko
|-
|148||Dragonair||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||147bDratini
|-
|149||Dragonite||||||–||–||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#A890F0"|latający||147cDragonair
|-
|150||Mewtwo||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||150–
|-
|151||Mew||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||151–
|-
|152||Chikorita||||001||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||152aJajko
|-
|153||Bayleef||||002||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||152bChikorita
|-
|154||Meganium||||003||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||152cBayleef
|-
|155||Cyndaquil||||004||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||155aJajko
|-
|156||Quilava||||005||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||155bCyndaquil
|-
|157||Typhlosion||||006||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||155cQuilava
|-
|158||Totodile||||007||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||158aJajko
|-
|159||Croconaw||||008||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||158bTotodile
|-
|160||Feraligatr||||009||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||158cCroconaw
|-
|161||Sentret||||019||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||161aJajko
|-
|162||Furret||||020||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||161bSentret
|-
|163||Hoothoot||||015||–||106||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||163aJajko
|-
|164||Noctowl||||016||–||107||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||163bHoothoot
|-
|165||Ledyba||||030||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||165aJajko
|-
|166||Ledian||||031||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||165bLedyba
|-
|167||Spinarak||||032||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||167aJajko
|-
|168||Ariados||||033||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||167bSpinarak
|-
|169||Crobat||||039||065||030||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#A890F0"|latający||041cGolbat
|-
|170||Chinchou||||||181||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||170aJajko
|-
|171||Lanturn||||||182||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||170bChinchou
|-
|172||Pichu||||021||155||103||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||025aJajko
|-
|173||Cleffa||{{Tooltip|Py|ピィ||Pī}}||040||–||099||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||035aJajko|-
|174||Igglybuff||||043||137||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||039aJajko|-
|175||Togepi||||046||–||||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||175aJajko|-
|176||Togetic||||047||–||||–||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||style="background-color:#A890F0"|latający||175bTogepi
|-
|177||Natu||||||162||–||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#A890F0"|latający||177aJajko|-
|178||Xatu||||||163||–||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#A890F0"|latający||177bNatu
|-
|179||Mareep||||053||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||179aJajko|-
|180||Flaaffy||||054||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||179bMareep
|-
|181||Ampharos||||055||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||179cFlaaffy
|-
|182||Bellossom||||086||091||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||043dGloom
|-
|183||Marill||||||055||125||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||183bJajko/Azurill
|-
|184||Azumarill||||||056||126||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||183cMarill
|-
|185||Sudowoodo||||||–||093||–||colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny||185bJajko/Bonsly
|-
|186||Politoed||||075||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||060dPoliwhirl
|-
|187||Hoppip||||067||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A890F0"|latający||187aJajko|-
|188||Skiploom||||068||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A890F0"|latający||187bHoppip
|-
|189||Jumpluff||||069||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A890F0"|latający||187cSkiploom
|-
|190||Aipom||||||–||063||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||190aJajko|-
|191||Sunkern||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||191aJajko|-
|192||Sunflora||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||191bSunkern
|-
|193||Yanma||||101||–||||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||193aJajko|-
|194||Wooper||||056||–||117||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||194aJajko|-
|195||Quagsire||||057||–||118||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||194bWooper
|-
|196||Espeon||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||133eEevee
|-
|197||Umbreon||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#705848"|mroczny||133fEevee
|-
|198||Murkrow||||||–||074||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#A890F0"|latający||198aJajko|-
|199||Slowking||||082||–||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||079cSlowpoke
|-
|200||Misdreavus||||||–||072||–||colspan="2" style="background-color:#705898"|duch||200aJajko|-
|201||Unown||||061||–||114||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||201–
|-
|202||Wobbuffet||||||161||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||202bJajko/Wynaut
|-
|203||Girafarig||||||164||121||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||203Jajko|-
|204||Pineco||||093||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||204aJajko|-
|205||Forretress||||094||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||204bPineco
|-
|206||Dunsparce||||052||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||206Jajko|-
|207||Gligar||||||–||||–||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#A890F0"|latający||207aJajko|-
|208||Steelix||||063||–||035||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||095bOnix
|-
|209||Snubbull||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||209aJajko|-
|210||Granbull||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||209bSnubbull
|-
|211||Qwilfish||||||–||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A040A0"|trujący||211Jajko|-
|212||Scizor||||||–||||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||123bScyther
|-
|213||Shuckle||||||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#B8A038"|kamienny||213Jajko|-
|214||Heracross||||||168||062||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#BB5544"|walczący||214Jajko|-
|215||Sneasel||||||–||144||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||215aJajko|-
|216||Teddiursa||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||216aJajko|-
|217||Ursaring||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||216bTeddiursa
|-
|218||Slugma||||||103||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||218aJajko|-
|219||Magcargo||||||104||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#B8A038"|kamienny||218bSlugma
|-
|220||Swinub||||||–||||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||220aJajko|-
|221||Piloswine||||||–||||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||220bSwinub
|-
|222||Corsola||||||180||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#B8A038"|kamienny||222Jajko|-
|223||Remoraid||||||–||132||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||223aJajko|-
|224||Octillery||||||–||133||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||223bRemoraid
|-
|225||Delibird||||||–||–||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#A890F0"|latający||225Jajko|-
|226||Mantine||||||–||141||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A890F0"|latający||226bJajko/Mantyke
|-
|227||Skarmory||||||115||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#A890F0"|latający||227Jajko|-
|228||Houndour||||||–||||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#F08030"|ognisty||228aJajko|-
|229||Houndoom||||||–||||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#F08030"|ognisty||228bHoundour
|-
|230||Kingdra||||||186||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#7038F8"|smok||116cSeadra
|-
|231||Phanpy||||||165||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||231aJajko|-
|232||Donphan||||||166||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||231bPhanpy
|-
|233||Porygon2||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||137bPorygon
|-
|234||Stantler||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||234Jajko|-
|235||Smeargle||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||235Jajko|-
|236||Tyrogue||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||106aJajko|-
|237||Hitmontop||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||106dTyrogue
|-
|238||Smoochum||||||–||–||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||124aJajko|-
|239||Elekid||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||125aJajko|-
|240||Magby||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||126aJajko|-
|241||Miltank||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||241Jajko|-
|242||Blissey||||||–||098||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||113cChansey
|-
|243||Raikou||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||243–
|-
|244||Entei||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||244–
|-
|245||Suicune||||||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||245–
|-
|246||Larvitar||||||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||246aJajko|-
|247||Pupitar||||||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||246bLarvitar
|-
|248||Tyranitar||||||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#705848"|mroczny||246cPupitar
|-
|249||Lugia||||||–||–||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#A890F0"|latający||249–
|-
|250||Ho-Oh||||||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#A890F0"|latający||250–
|-
|251||Celebi||||||–||–||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#78C850"|trawiasty||251–
|-
|252||Treecko||||–||001||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||252aJajko|-
|253||Grovyle||||–||002||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||252bTreecko
|-
|254||Sceptile||||–||003||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||252cGrovyle
|-
|255||Torchic||||–||004||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||255aJajko|-
|256||Combusken||||–||005||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#BB5544"|walczący||255bTorchic
|-
|257||Blaziken||||–||006||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#BB5544"|walczący||255cCombusken
|-
|258||Mudkip||||–||007||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||258aJajko|-
|259||Marshtomp||||–||008||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||258bMudkip
|-
|260||Swampert||||–||009||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||258cMarshtomp
|-
|261||Poochyena||||–||010||–||–||colspan="2" style="background-color:#705848"|mroczny||261aJajko|-
|262||Mightyena||||–||011||–||–||colspan="2" style="background-color:#705848"|mroczny||261bPoochyena
|-
|263||Zigzagoon||||–||012||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||263aJajko|-
|264||Linoone||||–||013||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||263bZigzagoon
|-
|265||Wurmple||||–||014||048||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||265aJajko|-
|266||Silcoon||||–||015||049||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||265bWurmple(50%)
|-
|267||Beautifly||||–||016||050||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||265cSilcoon
|-
|268||Cascoon||||–||017||051||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||265dWurmple(50%)
|-
|269||Dustox||||–||018||052||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||265eCascoon
|-
|270||Lotad||||–||019||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#78C850"|trawiasty||270aJajko|-
|271||Lombre||||–||020||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#78C850"|trawiasty||270bLotad
|-
|272||Ludicolo||||–||021||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#78C850"|trawiasty||270cLombre
|-
|273||Seedot||||–||022||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||273aJajko|-
|274||Nuzleaf||||–||023||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#705848"|mroczny||273bSeedot
|-
|275||Shiftry||||–||024||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#705848"|mroczny||273cNuzleaf
|-
|276||Taillow||||–||025||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||276aJajko|-
|277||Swellow||||–||026||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||276bTaillow
|-
|278||Wingull||||–||027||119||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A890F0"|latający||278aJajko|-
|279||Pelipper||||–||028||120||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A890F0"|latający||278bWingull
|-
|280||Ralts||||–||029||||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||280aJajko|-
|281||Kirlia||||–||030||||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||280bRalts
|-
|282||Gardevoir||||–||031||||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||280cKirlia
|-
|283||Surskit||||–||032||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#6890F0"|wodny||283aJajko|-
|284||Masquerain||||–||033||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||283bSurskit
|-
|285||Shroomish||||–||034||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||285aJajko|-
|286||Breloom||||–||035||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#BB5544"|walczący||285bShroomish
|-
|287||Slakoth||||–||036||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||287aJajko|-
|288||Vigoroth||||–||037||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||287bSlakoth
|-
|289||Slaking||||–||038||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||287cVigoroth
|-
|290||Nincada||||–||042||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||290aJajko|-
|291||Ninjask||||–||043||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||290bNincada
|-
|292||Shedinja||||–||044||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#705898"|duch||290cNincada
|-
|293||Whismur||||–||045||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||293aJajko|-
|294||Loudred||||–||046||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||293bWhismur
|-
|295||Exploud||||–||047||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||293cLoudred
|-
|296||Makuhita||||–||048||–||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||296aJajko|-
|297||Hariyama||||–||049||–||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||296bMakuhita
|-
|298||Azurill||||–||054||124||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||183aJajko|-
|299||Nosepass||||–||060||||–||colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny||299aJajko|-
|300||Skitty||||–||061||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||300aJajko|-
|301||Delcatty||||–||062||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||300bSkitty
|-
|302||Sableye||||–||068||–||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#705898"|duch||302Jajko|-
|303||Mawile||||–||069||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||303Jajko|-
|304||Aron||||–||070||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#B8A038"|kamienny||304aJajko|-
|305||Lairon||||–||071||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#B8A038"|kamienny||304bAron
|-
|306||Aggron||||–||072||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#B8A038"|kamienny||304cLairon
|-
|307||Meditite||||–||076||086||–||style="background-color:#BB5544"|walczący||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||307aJajko|-
|308||Medicham||||–||077||087||–||style="background-color:#BB5544"|walczący||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||307bMeditite
|-
|309||Electrike||||–||078||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||309aJajko|-
|310||Manectric||||–||079||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||309bElectrike
|-
|311||Plusle||||–||080||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||311Jajko|-
|312||Minun||||–||081||–||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||312Jajko|-
|313||Volbeat||||–||086||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||313Jajko|-
|314||Illumise||||–||087||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||314Jajko|-
|315||Roselia||||–||094||026||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||315bJajko/Budew
|-
|316||Gulpin||||–||095||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||316aJajko|-
|317||Swalot||||–||096||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||316bGulpin
|-
|318||Carvanha||||–||097||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#705848"|mroczny||318aJajko|-
|319||Sharpedo||||–||098||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#705848"|mroczny||318bCarvanha
|-
|320||Wailmer||||–||099||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||320aJajko|-
|321||Wailord||||–||100||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||320bWailmer
|-
|322||Numel||||–||101||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||322aJajko|-
|323||Camerupt||||–||102||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||322bNumel
|-
|324||Torkoal||||–||105||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||324Jajko|-
|325||Spoink||||–||110||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||325aJajko|-
|326||Grumpig||||–||111||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||325bSpoink
|-
|327||Spinda||||–||114||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||327Jajko|-
|328||Trapinch||||–||116||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||328aJajko|-
|329||Vibrava||||–||117||–||–||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#7038F8"|smok||328bTrapinch
|-
|330||Flygon||||–||118||–||–||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#7038F8"|smok||328cVibrava
|-
|331||Cacnea||||–||119||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||331aJajko|-
|332||Cacturne||||–||120||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#705848"|mroczny||331bCacnea
|-
|333||Swablu||||–||121||||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||333aJajko|-
|334||Altaria||||–||122||||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#A890F0"|latający||333bSwablu
|-
|335||Zangoose||||–||123||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||335Jajko|-
|336||Seviper||||–||124||–||–||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||336Jajko|-
|337||Lunatone||||–||125||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||337Jajko|-
|338||Solrock||||–||126||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||338Jajko|-
|339||Barboach||||–||127||080||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||339aJajko|-
|340||Whiscash||||–||128||081||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||339bBarboach
|-
|341||Corphish||||–||129||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||341aJajko|-
|342||Crawdaunt||||–||130||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#705848"|mroczny||341bCorphish
|-
|343||Baltoy||||–||131||–||–||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||343aJajko|-
|344||Claydol||||–||132||–||–||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||343bBaltoy
|-
|345||Lileep||||–||133||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#78C850"|trawiasty||345aJajko/|-
|346||Cradily||||–||134||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#78C850"|trawiasty||345bLileep
|-
|347||Anorith||||–||135||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#A8B820"|robak||347aJajko/|-
|348||Armaldo||||–||136||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#A8B820"|robak||347bAnorith
|-
|349||Feebas||||–||140||138||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||349aJajko|-
|350||Milotic||||–||141||139||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||349bFeebas
|-
|351||Castform||||–||142||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||351Jajko|-
|352||Kecleon||||–||145||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||352Jajko|-
|353||Shuppet||||–||146||–||–||colspan="2" style="background-color:#705898"|duch||353aJajko|-
|354||Banette||||–||147||–||–||colspan="2" style="background-color:#705898"|duch||353bShuppet
|-
|355||Duskull||||–||148||||–||colspan="2" style="background-color:#705898"|duch||355aJajko|-
|356||Dusclops||||–||149||||–||colspan="2" style="background-color:#705898"|duch||355bDuskull
|-
|357||Tropius||||–||150||||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A890F0"|latający||357Jajko|-
|358||Chimecho||||–||151||083||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||358bJajko/Chingling
|-
|359||Absol||||–||152||||–||colspan="2" style="background-color:#705848"|mroczny||359Jajko|-
|360||Wynaut||||–||160||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||202aJajko|-
|361||Snorunt||||–||171||||–||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||361aJajko|-
|362||Glalie||||–||172||||–||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||361bSnorunt
|-
|363||Spheal||||–||173||–||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#6890F0"|wodny||363aJajko|-
|364||Sealeo||||–||174||–||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#6890F0"|wodny||363bSpheal
|-
|365||Walrein||||–||175||–||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#6890F0"|wodny||363cSealeo
|-
|366||Clamperl||||–||176||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||366aJajko|-
|367||Huntail||||–||177||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||366bClamperl
|-
|368||Gorebyss||||–||178||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||366cClamperl
|-
|369||Relicanth||||–||179||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#B8A038"|kamienny||369Jajko|-
|370||Luvdisc||||–||183||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||370Jajko|-
|371||Bagon||||–||187||–||–||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||371aJajko|-
|372||Shelgon||||–||188||–||–||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||371bBagon
|-
|373||Salamence||||–||189||–||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#A890F0"|latający||371cShelgon
|-
|374||Beldum||||–||190||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||374aJajko|-
|375||Metang||||–||191||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||374bBeldum
|-
|376||Metagross||||–||192||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||374cMetang
|-
|377||Regirock||||–||193||–||–||colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny||377–
|-
|378||Regice||||–||194||–||–||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||378–
|-
|379||Registeel||||–||195||–||–||colspan="2" style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||379–
|-
|380||Latias||||–||196||–||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||380–
|-
|381||Latios||||–||197||–||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||381–
|-
|382||Kyogre||||–||198||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||382–
|-
|383||Groudon||||–||199||–||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||383–
|-
|384||Rayquaza||||–||200||–||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#A890F0"|latający||384–
|-
|385||Jirachi||||–||201||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||385–
|-
|386||Deoxys||||–||202||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||386–
|-
|387||Turtwig||||–||–||001||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||387aJajko|-
|388||Grotle||||–||–||002||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||387bTurtwig
|-
|389||Torterra||||–||–||003||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||387cGrotle
|-
|390||Chimchar||||–||–||004||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||390aJajko|-
|391||Monferno||||–||–||005||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#BB5544"|walczący||390bChimchar
|-
|392||Infernape||||–||–||006||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#BB5544"|walczący||390cMonferno
|-
|393||Piplup||||–||–||007||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||393aJajko|-
|394||Prinplup||||–||–||008||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||393bPiplup
|-
|395||Empoleon||||–||–||009||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||393cPrinplup
|-
|396||Starly||||–||–||010||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||396aJajko|-
|397||Staravia||||–||–||011||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||396bStarly
|-
|398||Staraptor||||–||–||012||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||396cStaravia
|-
|399||Bidoof||||–||–||013||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||399aJajko|-
|400||Bibarel||||–||–||014||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#6890F0"|wodny||399bBidoof
|-
|401||Kricketot||||–||–||015||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||401aJajko|-
|402||Kricketune||||–||–||016||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||401bKricketot
|-
|403||Shinx||||–||–||017||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||403aJajko|-
|404||Luxio||||–||–||018||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||403bShinx
|-
|405||Luxray||||–||–||019||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||403cLuxio
|-
|406||Budew||||–||–||025||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||315aJajko|-
|407||Roserade||||–||–||027||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||315cRoselia
|-
|408||Cranidos||||–||–||036||–||colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny||408aJajko/|-
|409||Rampardos||||–||–||037||–||colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny||408bCranidos
|-
|410||Shieldon||||–||–||038||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||410aJajko/|-
|411||Bastiodon||||–||–||039||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||410bShieldon
|-
|412||Burmy||||–||–||045||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||412aJajko|-
|413||Wormadam||||–||–||046||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||412bBurmy(♀)
|-
|414||Mothim||||–||–||047||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||412cBurmy(♂)
|-
|415||Combee||||–||–||053||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||414aJajko|-
|416||Vespiquen||||–||–||054||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||414bCombee(♀)
|-
|417||Pachirisu||||–||–||055||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||417Jajko|-
|418||Buizel||||–||–||056||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||418aJajko|-
|419||Floatzel||||–||–||057||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||418bBuizel
|-
|420||Cherubi||||–||–||058||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||420aJajko|-
|421||Cherrim||||–||–||059||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||420bCherubi
|-
|422||Shellos||||–||–||060||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||422aJajko|-
|423||Gastrodon||||–||–||061||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||422bShellos
|-
|424||Ambipom||||||–||064||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||190bAipom
|-
|425||Drifloon||||–||–||065||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#A890F0"|latający||425aJajko|-
|426||Drifblim||||–||–||066||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#A890F0"|latający||425bDrifloon
|-
|427||Buneary||||–||–||067||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||427aJajko|-
|428||Lopunny||||–||–||068||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||427bBuneary
|-
|429||Mismagius||||–||–||073||–||colspan="2" style="background-color:#705898"|duch||200bMisdreavus
|-
|430||Honchkrow||||–||–||075||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#A890F0"|latający||198bMurkrow
|-
|431||Glameow||||–||–||076||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||431aJajko|-
|432||Purugly||||–||–||077||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||431bGlameow
|-
|433||Chingling||||–||–||082||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||358aJajko|-
|434||Stunky||||–||–||084||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#705848"|mroczny||434aJajko|-
|435||Skuntank||||–||–||085||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#705848"|mroczny||434bStunky
|-
|436||Bronzor||||–||–||088||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||436aJajko|-
|437||Bronzong||||–||–||089||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||436bBronzor
|-
|438||Bonsly||||–||–||092||–||colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny||185aJajko|-
|439||Mime Jr.||||–||–||094||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||122aJajko|-
|440||Happiny||||–||–||096||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||113aJajko|-
|441||Chatot||||–||–||102||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||441Jajko|-
|442||Spiritomb||||–||–||108||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#705848"|mroczny||442Jajko|-
|443||Gible||||–||–||109||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||443aJajko|-
|444||Gabite||||–||–||110||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||443bGible
|-
|445||Garchomp||||–||–||111||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||443cGabite
|-
|446||Munchlax||||–||–||112||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||143aJajko|-
|447||Riolu||||–||–||115||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||447aJajko|-
|448||Lucario||||–||–||116||–||style="background-color:#BB5544"|walczący||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||447bRiolu
|-
|449||Hippopotas||||–||–||122||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||449aJajko|-
|450||Hippowdon||||–||–||123||–||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||449bHippopotas
|-
|451||Skorupi||||–||–||127||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#A8B820"|robak||451aJajko|-
|452||Drapion||||–||–||128||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#705848"|mroczny||451bSkorupi
|-
|453||Croagunk||||–||–||129||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#BB5544"|walczący||453aJajko|-
|454||Toxicroak||||–||–||130||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#BB5544"|walczący||453bCroagunk
|-
|455||Carnivine||||–||–||131||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||455Jajko|-
|456||Finneon||||–||–||134||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||456aJajko|-
|457||Lumineon||||–||–||135||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||457bFinneon
|-
|458||Mantyke||||–||–||140||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A890F0"|latający||226aJajko|-
|459||Snover||||–||–||142||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||459aJajko|-
|460||Abomasnow||||–||–||143||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||459bSnover
|-
|461||Weavile||||–||–||145||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||215bSneasel
|-
|462||Magnezone||||–||–||||–||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||081cMagneton
|-
|463||Lickilicky||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||108bLickitung
|-
|464||Rhyperior||||–||–||||–||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#B8A038"|kamienny||111cRhydon
|-
|465||Tangrowth||||||–||||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||114bTangela
|-
|466||Electivire||||–||–||||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||125cElectabuzz
|-
|467||Magmortar||||–||–||||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||126cMagmar
|-
|468||Togekiss||||–||–||||–||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||style="background-color:#A890F0"|latający||175cTogetic
|-
|469||Yanmega||||||–||||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||193bYanma
|-
|470||Leafeon||||–||–||||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||133gEevee
|-
|471||Glaceon||||–||–||||–||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||133hEevee
|-
|472||Gliscor||||–||–||||–||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#A890F0"|latający||207bGligar
|-
|473||Mamoswine||||||–||||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||220cPiloswine
|-
|474||Porygon-Z||||–||–||||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||137cPorygon2
|-
|475||Gallade||||–||–||||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#BB5544"|walczący||280dKirlia(♂)
|-
|476||Probopass||||–||–||||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||299bNosepass
|-
|477||Dusknoir||||–||–||||–||colspan="2" style="background-color:#705898"|duch||355cDusclops
|-
|478||Froslass||||–||–||||–||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||style="background-color:#705898"|duch||361cSnorunt(♀)
|-
|479||Rotom||||–||–||||–||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||479Jajko|-
|480||Uxie||||–||–||146||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||480–
|-
|481||Mesprit||||–||–||147||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||481–
|-
|482||Azelf||||–||–||148||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||482–
|-
|483||Dialga||||–||–||149||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#7038F8"|smok||483–
|-
|484||Palkia||||–||–||150||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#7038F8"|smok||484–
|-
|485||Heatran||||–||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||485–
|-
|486||Regigigas||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||486–
|-
|487||Giratina||||–||–||||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#7038F8"|smok||487–
|-
|488||Cresselia||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||488–
|-
|489||Phione||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||489Jajko|-
|490||Manaphy||||–||–||151||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||490Jajko|-
|491||Darkrai||||–||–||–|–||–||colspan="2" style="background-color:#705848"|mroczny||491–
|-
|492||Shaymin||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||492–
|-
|493||Arceus||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||493–
|-
|494||Victini||||–||–||–||000||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#F08030"|ognisty||–
|-
|495||Snivy||||–||–||–||001||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|-
|496||Servine||||–||–||–||002||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Snivy
|-
|497||Serperior||||–||–||–||003||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Servine
|-
|498||Tepig||||–||–||–||004||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||Jajko|-
|499||Pignite||||–||–||–||005||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#BB5544"|walczący||Tepig
|-
|500||Enboar||||–||–||–||006||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#BB5544"|walczący||Pignite
|-
|501||Oshawott||||–||–||–||007||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Jajko|-
|502||Dewott||||–||–||–||008||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Oshawott
|-
|503||Samurott||||–||–||–||009||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Dewott
|-
|504||Patrat||||–||–||–||010||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Jajko|-
|505||Watchog||||–||–||–||011||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Patrat
|-
|506||Lillipup||||–||–||–||012||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Jajko|-
|507||Herdier||||–||–||–||013||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Lillipup
|-
|508||Stoutland||||–||–||–||014||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Hardier
|-
|509||Purrloin||||–||–||–||015||colspan="2" style="background-color:#705848"|mroczny||Jajko|-
|510||Liepard||||–||–||–||016||colspan="2" style="background-color:#705848"|mroczny||Purrloin
|-
|511||Pansage||||–||–||–||017||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|-
|512||Simisage||||–||–||–||018||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Pansage
|-
|513||Pansear||||–||–||–||019||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||Jajko|-
|514||Simisear||||–||–||–||020||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||Pansear
|-
|515||Panpour||||–||–||–||021||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Jajko|-
|516||Simipour||||–||–||–||022||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Panpour
|-
|517||Munna||||–||–||–||023||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Jajko|-
|518||Musharna||||–||–||–||024||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Munna
|-
|519||Pidove||||–||–||–||025||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|520||Tranquill||||–||–||–||026||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||Pidove
|-
|521||Unfezant||||–||–||–||027||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||Tanquill
|-
|522||Blitzle||||–||–||–||028||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||Jajko|-
|523||Zebstrika||||–||–||–||029||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||Blitzle
|-
|524||Roggenrola||||–||–||–||030||colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny||Jajko|-
|525||Boldore||||–||–||–||031||colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny||Roggenrola
|-
|526||Gigalith||||–||–||–||032||colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny||Gigalith
|-
|527||Woobat||||–||–||–||033||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|528||Swoobat||||–||–||–||034||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#A890F0"|latający||Woobat
|-
|529||Drilbur||||–||–||–||035||colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny||Jajko|-
|530||Excadrill||||–||–||–||036||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Drilbur
|- 
|531||Audino||||–||–||–||037||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Jajko|- 
|532||Timburr||||–||–||–||038||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||Jajko|-
|533||Gurdurr||||–||–||–||039||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||Timburr
|- 
|534||Conkeldurr||||–||–||–||040||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||Gurdurr
|- 
|535||Tympole||||–||–||–||041||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Jajko|- 
|536||Palpitoad||||–||–||–||042||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||Tympole
|-
|537||Seismitoad||||–||–||–||043||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||Palpitoad
|-
|538||Throh||||–||–||–||044||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||Jajko|- 
|539||Sawk||||–||–||–||045||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||Jajko|- 
|540||Sewaddle||||–||–||–||046||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|- 
|541||Swadloon||||–||–||–||047||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#78C850"|trawiasty||Sewaddle
|- 
|542||Leavanny||||–||–||–||048||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#78C850"|trawiasty||Swadloon
|- 
|543||Venipede||||–||–||–||049||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||Jajko|- 
|544||Whirlipede||||–||–||–||050||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||Venipede
|-
|545||Scolipede||||–||–||–||051||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A040A0"|trujący||Whirlipede
|-
|546||Cottonee||||–||–||–||052||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Jajko|-
|547||Whimsicott||||–||–||–||053||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Cottone
|-
|548||Petilil||||–||–||–||054||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|-
|549||Lilligant||||–||–||–||055||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Petilil
|-
|550||Basculin||||–||–||–||056||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Jajko|-
|551||Sandile||||–||–||–||057||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#705848"|mroczny||Jajko|-
|552||Krokorok||||–||–||–||058||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#705848"|mroczny||Sandile
|-
|553||Krookodile||||–||–||–||059||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#705848"|mroczny||Krokorok
|-
|554||Darumaka||||–||–||–||060||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||Jajko|-
|555||Darmanitan||||–||–||–||061||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||Darumaka
|-
|556||Maractus||||–||–||–||062||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|-
|557||Dwebble||||–||–||–||063||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#B8A038"|kamienny||Jajko|-
|558||Crustle||||–||–||–||064||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#B8A038"|kamienny||Dwebble
|-
|559||Scraggy||||–||–||–||065||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#BB5544"|walczący||Jajko|-
|560||Scrafty||||–||–||–||066||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#BB5544"|walczący||Scraggy
|-
|561||Sigilyph||||–||–||–||067||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|562||Yamask||||–||–||–||068||colspan="2" style="background-color:#705898"|duch||Jajko|-
|563||Cofagrigus||||–||–||–||069||colspan="2" style="background-color:#705898"|duch||Yamask
|-
|564||Tirtouga||||–||–||–||070||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#B8A038"|kamienny||Jajko|-
|565||Carracosta||||–||–||–||071||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#B8A038"|kamienny||Tirtouga
|-
|566||Archen||||–||–||–||072||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|567||Archeops||||–||–||–||073||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#A890F0"|latający||Archen
|-
|568||Trubbish||||–||–||–||074||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||Jajko|-
|569||Garbodor||||–||–||–||075||colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący||Trubbish
|-
|570||Zorua||||–||–||–||076||colspan="2" style="background-color:#705848"|mroczny||Jajko|-
|571||Zoroark||||–||–||–||077||colspan="2" style="background-color:#705848"|mroczny||Zorua
|-
|572||Minccino||||–||–||–||078||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Jajko|-
|573||Cinccino||||–||–||–||079||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Minccino
|-
|574||Gothita||||–||–||–||080||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Jajko|-
|575||Gothorita||||–||–||–||081||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Gothita
|-
|576||Gothitelle||||–||–||–||082||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Gothorita
|-
|577||Solosis||||–||–||–||083||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Jajko|-
|578||Duosion||||–||–||–||084||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Solosis
|-
|579||Reuniclus||||–||–||–||085||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Duosion
|-
|580||Ducklett||||–||–||–||086||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|581||Swanna||||–||–||–||087||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#A890F0"|latający||Ducklett
|-
|582||Vanillite||||–||–||–||088||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Jajko|-
|583||Vanillish||||–||–||–||089||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Vanillite
|-
|584||Vanilluxe||||–||–||–||090||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Vanillish
|-
|585||Deerling||||–||–||–||091||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|-
|586||Sawsbuck||||–||–||–||092||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#78C850"|trawiasty||Deerling
|-
|587||Emolga||||–||–||–||093||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|588||Karrablast||||–||–||–||094||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||Jajko|-
|589||Escavalier||||–||–||–||095||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Karrablast
|-
|590||Foongus||||–||–||–||096||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||Jajko|-
|591||Amoonguss||||–||–||–||097||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#A040A0"|trujący||Foongus
|-
|592||Frillish||||–||–||–||098||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#705898"|duch||Jajko|-
|593||Jellicent||||–||–||–||099||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#705898"|duch||Frillish
|-
|594||Alomomola||||–||–||–||100||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Jajko|-
|595||Joltik||||–||–||–||101||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||Jajko|-
|596||Galvantula||||–||–||–||102||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||Joltik
|-
|597||Ferroseed||||–||–||–||103||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Jajko|-
|598||Ferrothorn||||–||–||–||104||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Ferroseed
|-
|599||Klink||||–||–||–||105||colspan="2" style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Jajko|-
|600||Klang||||–||–||–||106||colspan="2" style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Klink
|-
|601||Klinklang||||–||–||–||107||colspan="2" style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Klang
|-
|602||Tynamo||||–||–||–||108||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||Jajko|-
|603||Eelektrik||||–||–||–||109||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||Tynamo
|-
|604||Eelektross||||–||–||–||110||colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny||Elektrik
|-
|605||Elgyem||||–||–||–||111||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Jajko|-
|606||Beheeyem||||–||–||–||112||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Elgyem
|-
|607||Litwick||||–||–||–||113||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#F08030"|ognisty||Jajko|-
|608||Lampent||||–||–||–||114||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#F08030"|ognisty||Litwick
|-
|609||Chandelure||||–||–||–||115||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#F08030"|ognisty||Lampent
|-
|610||Axew||||–||–||–||116||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||Jajko|-
|611||Fraxure||||–||–||–||117||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||Axew
|-
|612||Haxorus||||–||–||–||118||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||Fraxure
|-
|613||Cubchoo||||–||–||–||119||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Jajko|-
|614||Beartic||||–||–||–||120||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Cubchoo
|-
|615||Cryogonal||||–||–||–||121||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Jajko|-
|616||Shelmet||||–||–||–||122||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||Jajko|-
|617||Accelgor||||–||–||–||123||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||Shelmet
|-
|618||Stunfisk||||–||–||–||124||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||Jajko|-
|619||Mienfoo||||–||–||–||125||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||Jajko|-
|620||Mienshao||||–||–||–||126||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||Mienfoo
|-
|621||Druddigon||||–||–||–||127||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||Jajko|-
|622||Golett||||–||–||–||128||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#705898"|duch||Jajko|-
|623||Golurk||||–||–||–||129||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#705898"|duch||Golett
|-
|624||Pawniard||||–||–||–||130||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Jajko|-
|625||Bisharp||||–||–||–||131||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Pawniard
|-
|626||Bouffalant||||–||–||–||132||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Jajko|-
|627||Rufflet||||–||–||–||133||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|628||Braviary||||–||–||–||134||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||Rufflet
|-
|629||Vullaby||||–||–||–||135||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|630||Mandibuzz||||–||–||–||136||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#A890F0"|latający||Vullaby
|-
|631||Heatmor||||–||–||–||137||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||Jajko|-
|632||Durant||||–||–||–||138||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||Jajko|-
|633||Deino||||–||–||–||139||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#7038F8"|smok||Jajko|-
|634||Zweilous||||–||–||–||140||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#7038F8"|smok||Deino
|-
|635||Hydreigon||||–||–||–||141||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#7038F8"|smok||Zwielous
|-
|636||Larvesta||||–||–||–||142||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#F08030"|ognisty||Jajko|-
|637||Volcarona||||–||–||–||143||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#F08030"|ognisty||Larvesta
|-
|638||Cobalion||||–||–||–||144||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#BB5544"|walczący||–
|-
|639||Terrakion||||–||–||–||145||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#BB5544"|walczący||–
|-
|640||Vizirion||||–||–||–||146||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#BB5544"|walczący||–
|-
|641||Tornadus||||–||–||–||147||colspan="2" style="background-color:#A890F0"|latający||–
|-
|642||Thundurus||||–||–||–||148||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||style="background-color:#A890F0"|latający||–
|-
|643||Reshiram||||–||–||–||149||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#F08030"|ognisty||–
|-
|644||Zekrom||||-||-||-||150||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||–
|-
|645||Landorus||||-||-||-||152||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||style="background-color:#A890F0"|latający||–
|-
|646||Kyurem||||-||-||-||153||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||–
|-
|647||Keldeo||||-||-||-||154||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#BB5544"|walczący||–
|-
|648||Meloetta||||-||-||-||155||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||–
|-
|649||Genesect||||-||-||-||156||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||–
|-
|650||Chespin||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|-
|651||Quilladin||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Chespin
|-
|652||Chesnaught||||–||–||–||–||style="background-color:#78C850"|trawiasty||style="background-color:#BB5544"|walczący||Quilladin
|-
|653||Fennekin||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||Jajko|-
|654||Braixen||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty||Fennekin
|-
|655||Delphox||||–||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Braixen
|-
|656||Froakie||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Jajko|-
|657||Frogadier||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Froakie
|-
|658||Greninja||||–||–||–||–||style="background-color:#6890F0"|wodny||style="background-color:#705848"|mroczny||Frogadier
|-
|659||Bunnelby||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Jajko|-
|660||Diggersby||||–||–||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||Bunnelby
|-
|661||Fletchling||||–||–||–||–||style="background-color:#A8A878"|normalny||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|662||Fletchinder|||||–||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#A890F0"|latający||Fletchling
|-
|663||Talonflame||||–||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#A890F0"|latający||Fletchinder
|-
|664||Scatterbug||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||Jajko|-
|665||Spewpa||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak||Scatterbug
|-
|666||Vivillon||||–||–||–||–||style="background-color:#A8B820"|robak||style="background-color:#A890F0"|latający||Spewpa
|-
|667||Litleo||||–||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#A8A878"|normalny||Jajko|-
|668||Pyroar||||–||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#A8A878"|normalny||Litleo
|-
|669||Flabébé||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Jajko|-
|670||Floette||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Flabébé
|-
|671||Florges||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Floette
|-
|672||Skiddo||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|-
|673||Gogoat||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty||Skiddo
|-
|674||Pancham||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący||Jajko|-
|675||Pangoro||||–||–||–||–||style="background-color:#BB5544"|walczący||style="background-color:#705848"|mroczny||Pancham
|-
|676||Furfrou||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny||Jajko|-
|677||Espurr||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Jajko|-
|678||Meowstic||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Espurr
|-
|679||Honedge||||–||–||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#705898"|duch||Jajko|-
|680||Doublade||||–||–||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#705898"|duch||Honedge
|-
|681||Aegislash||||–||–||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#705898"|duch||Doublade
|-
|682||Spritzee||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Jajko|-
|683||Aromatisse||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Spritzee
|-
|684||Swirlix||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Jajko|-
|685||Slurpuff||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Swirlix
|-
|686||Inkay||||–||–||–||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Jajko|-
|687||Malamar||||–||–||–||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||Inkay
|-
|688||Binacle||||–||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#6890F0"|wodny||Jajko|-
|689||Barbaracle||||–||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#6890F0"|wodny||Binacle
|-
|690||Skrelp||||–||–||–||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#6890F0"|wodny||Jajko|-
|691||Dragalge||||–||–||–||–||style="background-color:#A040A0"|trujący||style="background-color:#7038F8"|smok||Skrelp
|-
|692||Clauncher||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Jajko|-
|693||Clawitzer||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny||Clauncher
|-
|694||Helioptile||||–||–||–||–||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||style="background-color:#A8A878"|normalny||Jajko|-
|695||Heliolisk||||–||–||–||–||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||style="background-color:#A8A878"|normalny||Helioptile
|-
|696||Tyrunt||||–||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#7038F8"|smok||Jajko|-
|697||Tyrantrum||||–||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#7038F8"|smok||Tyrunt
|-
|698||Amaura||||–||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Jajko|-
|699||Aurorus||||–||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Amaura
|-
|700||Sylveon||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Eevee
|-
|701||Hawlucha||||–||–||–||–||style="background-color:#BB5544"|walczący||style="background-color:#A890F0"|latający||Jajko|-
|702||Dedenne||||–||–||–||–||style="background-color:#F8D030"|elektryczny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Jajko|-
|703||Carbink||||–||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Jajko|-
|704||Goomy||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||Jajko|-
|705||Sliggoo||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||Goomy
|-
|706||Goodra||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok||Sliggoo
|-
|707||Klefki||||–||–||–||–||style="background-color:#B8B8D0"|stalowy||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||Jajko|-
|708||Phantump||||–||–||–||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|-
|709||Trevenant||||–||–||–||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#78C850"|trawiasty||Phantump
|-
|710||Pumpkaboo||||–||–||–||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#78C850"|trawiasty||Jajko|-
|711||Gourgeist||||–||–||–||–||style="background-color:#705898"|duch||style="background-color:#78C850"|trawiasty||Pumpkaboo
|-
|712||Bergmite|||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Jajko|-
|713||Avalugg||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#98D8D8"|lodowy||Bergmite
|-
|714||Noibat||||–||–||–||–||style="background-color:#A890F0"|latający||style="background-color:#7038F8"|smok||Jajko|-
|715||Noivern||||–||–||–||–||style="background-color:#A890F0"|latający||style="background-color:#7038F8"|smok||Noibat
|-
|716||Xerneas||||–||–||–||–||colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka||–
|-
|717||Yveltal||||–||–||–||–||style="background-color:#705848"|mroczny||style="background-color:#A890F0"|latający||–
|-
|718||Zygarde||||–||–||–||–||style="background-color:#7038F8"|smok||style="background-color:#EBD69D"|ziemny||–
|-
|719||Diancie||||–||–||–||–||style="background-color:#B8A038"|kamienny||style="background-color:#EE99AC"|wróżka||–
|-
|720||Hoopa||||–||–||–||–||style="background-color:#FF5599"|psychiczny||style="background-color:#705898"|duch||–
|-
|721||Volcanion||||–||–||–||–||style="background-color:#F08030"|ognisty||style="background-color:#6890F0"|wodny||–
|-
|722||Rowlet
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#78C850"|trawiasty
|style="background-color:#A890F0"|latający
|Jajko|-
|723
|Dartrix
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#78C850"|trawiasty
|style="background-color:#A890F0"|latający
|Rowlet
|-
|724
|Decidueye
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#78C850"|trawiasty
|style="background-color:#705898"|duch
|Dartrix
|-
|725
|Litten
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty
|Jajko|-
|726
|Torracat
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#F08030"|ognisty
|Litten
|-
|727
|Incineroar
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#F08030"|ognisty
|style="background-color:#705848"|mroczny
|Torracat
|-
|728
|Popplio
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny
|Jajko|-
|729
|Brionne
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny
|Popplio
|-
|730
|Primarina
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#6890F0"|wodny
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|Brionne
|-
|731
|Pikipek
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8A878"|normalny
|style="background-color:#A890F0"|latający
|Jajko|-
|732
|Trumbeak
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8A878"|normalny
|style="background-color:#A890F0"|latający
|Pikipek
|-
|733
|Toucannon
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8A878"|normalny
|style="background-color:#A890F0"|latający
|Trumbeak
|-
|734
|Yungoos
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny
|Jajko|-
|735
|Gumshoos
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny
|Yungoos
|-
|736
|Grubbin
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#A8B820"|robak
|Jajko|-
|737
|Charjabug
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8B820"|robak
|style="background-color:#F8D030"|elektryczny
|Grubbin
|-
|738
|Vikavolt
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8B820"|robak
|style="background-color:#F8D030"|elektryczny
|Charjabug
|-
|739
|Crabrawler
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący
|Jajko|-
|740
|Crabominable
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#BB5544"|walczący
|style="background-color:#98D8D8"|lodowy
|Crabrawler
|-
|741
|Oricorio
| 
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#F08030"|ognisty
|style="background-color:#A890F0"|latający
|Jajko|-
|742
|Cutiefly
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8B820"|robak
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|Jajko|-
|743
|Ribombee
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8B820"|robak
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|Cutiefly
|-
|744
|Rockruff
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny
|Jajko|-
|745
|Lycanroc
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#B8A038"|kamienny
|Rockruff
|-
|746
|Wishiwashi
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny
|Jajko|-
|747
|Mareanie
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A040A0"|trujący
|style="background-color:#6890F0"|wodny
|Jajko|-
|748
|Toxapex
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A040A0"|trujący
|style="background-color:#6890F0"|wodny
|Mareanie
|-
|749
|Mudbray
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny
|Jajko|-
|750
|Mudsdale
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#EBD69D"|ziemny
|Mudbray
|-
|751
|Dewpider
| 
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#6890F0"|wodny
|style="background-color:#A8B820"|robak
|Jajko|-
|752
|Araquanid
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#6890F0"|wodny
|style="background-color:#A8B820"|robak
|Dewpider
|-
|753
|Fomantis
|
|–
|–
|–
|–
|colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty
|Jajko|-
|754
|Lurantis
|
|–
|–
|–
|–
|colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty
|Fomantis
|-
|755
|Morelull
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#78C850"|trawiasty
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|Jajko|-
|756
|Shiinotic
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#78C850"|trawiasty
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|Morelull
|-
|757
|Salandit
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A040A0"|trujący
|style="background-color:#F08030"|ognisty
|Jajko|-
|758
|Salazzle
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A040A0"|trujący
|style="background-color:#F08030"|ognisty
|Salandit(♀)
|-
|759
|Stufful
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8A878"|normalny
|style="background-color:#BB5544"|walczący
|Jajko|-
|760
|Bewear
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8A878"|normalny
|style="background-color:#BB5544"|walczący
|Stufful
|-
|761
|Bounsweet
|
|–
|–
|–
|–
|colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty
|Jajko|-
|762
|Steenee
|
|–
|–
|–
|–
|colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty
|Bounsweet
|-
|763
|Tsareena
|
|–
|–
|–
|–
|colspan="2" style="background-color:#78C850"|trawiasty
|Steene
|-
|764
|Comfey
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|Jajko|-
|765
|Oranguru
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8A878"|normalny
|style="background-color:#FF5599"|psychiczny
|Jajko|-
|766
|Passimian
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#BB5544"|walczący
|Jajko|-
|767
|Wimpod
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8B820"|robak
|style="background-color:#6890F0"|wodny
|Jajko|-
|768
|Golisopod
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8B820"|robak
|style="background-color:#6890F0"|wodny
|Wimpod
|-
|769
|Sandygast
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#705898"|duch
|style="background-color:#EBD69D"|ziemny
|Jajko|-
|770
|Palossand
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#705898"|duch
|style="background-color:#EBD69D"|ziemny
|Sandygast
|-
|771
|Pyukumuku
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#6890F0"|wodny
|Jajko|-
|772
|Type: Null
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny
|–
|-
|773
|Silvally
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny
|Type: Null
|-
|774
|Minior
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#B8A038"|kamienny
|style="background-color:#A890F0"|latający
|Jajko|-
|775
|Komala
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#A8A878"|normalny
|Jajko|-
|776
|Turtonator
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#F08030"|ognisty
|style="background-color:#7038F8"|smok
|Jajko|-
|777
|Togedemaru
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#F8D030"|elektryczny
|style="background-color:#B8B8D0"|stalowy
|Jajko|-
|778
|Mimikyu
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#705898"|duch
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|Jajko|-
|779
|Bruxish
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#6890F0"|wodny
|style="background-color:#FF5599"|psychiczny
|Jajko|-
|780
|Drampa
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8A878"|normalny
|style="background-color:#7038F8"|smok
|Jajko|-
|781
|Dhelmise
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#705898"|duch
|style="background-color:#78C850"|trawiasty
|Jajko|-
|782
|Jangmo-o
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#7038F8"|smok
|Jajko|-
|783
|Hakamo-o
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#7038F8"|smok
|style="background-color:#BB5544"|walczący
|Jangmo-o
|-
|784
|Kommo-o
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#7038F8"|smok
|style="background-color:#BB5544"|walczący
|Hakamo-o
|-
|785
|Tapu Koko
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#F8D030"|elektryczny
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|–
|-
|786
|Tapu Lele
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#FF5599"|psychiczny
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|–
|-
|787
|Tapu Bulu
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#78C850"|trawiasty
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|–
|-
|788
|Tapu Fini
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#6890F0"|wodny
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|–
|-
|789
|Cosmog
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny
|–
|-
|790
|Cosmoem
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny
|Cosmog
|-
|791
|Solgaleo
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#FF5599"|psychiczny
|style="background-color:#B8B8D0"|stalowy
|Cosmoem
|-
|792
|Lunala
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#FF5599"|psychiczny
|style="background-color:#705898"|duch
|Cosmoem
|-
|793
|Nihilego
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#B8A038"|kamienny
|style="background-color:#A040A0"|trujący
|–
|-
|794
|Buzzwole
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8B820"|robak
|style="background-color:#BB5544"|walczący
|–
|-
|795
|Pheromosa
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A8B820"|robak
|style="background-color:#BB5544"|walczący
|–
|-
|796
|Xurkitree
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny
|–
|-
|797
|Celesteela
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#B8B8D0"|stalowy
|style="background-color:#A890F0"|latający
|–
|-
|798
|Kartana
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#78C850"|trawiasty
|style="background-color:#B8B8D0"|stalowy
|–
|-
|799
|Guzzlord
| 
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#705848"|mroczny
|style="background-color:#7038F8"|smok
|–
|-
|800
|Necrozma
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#FF5599"|psychiczny
|–
|-
|801
|Magearna
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#B8B8D0"|stalowy
|style="background-color:#EE99AC"|wróżka
|–
|-
|802
|Marshadow
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#BB5544"|walczący
|style="background-color:#705898"|duch
|–
|-
|803
|Poipole
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#A040A0"|trujący
|–
|-
|804
|Naganadel
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#A040A0"|trujący
|style="background-color:#7038F8"|smok
|Poipole
|-
|805
|Stakataka
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#B8A038"|kamienny
|style="background-color:#B8B8D0"|stalowy
|–
|-
|806
|Blacephalon
|
|–
|–
|–
|–
|style="background-color:#F08030"|ognisty
|style="background-color:#705898"|duch
|–
|-
|807
|Zeraora
|
|–
|–
|–
|–
| colspan="2" style="background-color:#F8D030"|elektryczny
|–
|}

 Bibliografia 
 Pokémon Green, Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Ruby, Sapphire, Emerald, FireRed, LeafGreen, Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Pokémon Black i White, Pokémon Let's Go wszystkie stworzone przez Game Freak, wydane przez Nintendo, 1996-2010.
 Pokémon Ranger stworzone przez HAL Laboratory, wydane przez Nintendo, 2006.
 Pokémon Ranger: Shadows of Almia'' stworzone przez Creatures Inc., wydane przez Nintendo, 2008.
 Pokémon X & Pokémon Y – Serebii.net
 Generation VI Pokémon – Bulbapedia

Przypisy 

 
Fikcyjne potwory
Istoty i stworzenia fantastyczne
Listy postaci fikcyjnych